Дивізіон 1:  1998 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді  1998 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Юргорден» і Кальмар ФФ, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 Умео ФК — Ергрюте 2:3, 0:3
 Ландскруна БоІС — Треллеборг ФФ 2:3, 1:4

Плей-оф на вибування

Перший етап
 Весбю ІК - «Єфле» ІФ (Євле)	1-1,	0-1	
 Естерсундс ФК - Тиреше ФФ	1-1,	2-1	
 Миреше ІФ - «Норрбю» ІФ (Бурос)	1-1,	1-0	
 ІК «Кунгагелла» (Кунгельв) - ІФК Мальме	3-1,	1-2

Другий етап
 Естерсундс ФК - «Єфле» ІФ (Євле)	0-2,	1-1	
 Миреше ІФ - ІК «Кунгагелла» (Кунгельв) 0-1,	0-1

Див. також 
 Аллсвенскан 1998

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Таблиці 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1998 у шведському спорті